

Мордовські Полянки — присілок, Єльниківський район, Мордовія
 Мордовські Полянки — село, Краснослободський район, Мордовія